Paralympiska vinterspelen 1984 var de tredje paralympiska vinterspelen. De hölls i Innsbruck i Österrike mellan 15 och 21 januari 1984.

Sporter 
 Alpin skidåkning
 Iskälke
 Nordisk skidsport
 Längdskidåkning

Medaljtabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar
 Internationella parlympiska kommittén
 Evenemanget i SVT:s öppna arkiv